Фарит Сабирович Юсупов (род. 24 января 1925, Орск — 23 января 2001, Уфа) — советский артист балета. Заслуженный артист Башкирской АССР (1949). Заслуженный работник культуры РСФСР (1986).

Биография 
Родился 24 января 1925 года в городе Орске.

К сцене его приобщила тётя — одна из первых башкирских актрис, артистка Башкирского театра драмы Бедер Юсупова.

В 1935 году прошел конкурс у приехавших в Уфу педагогов Ленинградского хореографического училища и вошёл в число 12-ти детей, отобранных комиссией для учебы на Башкирском отделении училища. Педагоги — А. В. Ширяев и А. А. Писарев.

Уже в годы учёбы выступал в Ленинграде на сцене Ленинградского академического театра им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в классических балетах «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда», танцевал Шмеля в опере «Сказка о царе Салтане».

В 1941 году окончил Ленинградское академическое хореографическое училище.

В начале Великой Отечественной войны его вместе с выпускниками башкирского отделения ЛХУ отправили в Уфу. Он стал одним из первых профессиональных солистов балета молодого театра. Многому научился, работая рядом с опытными киевскими артистами, эвакуированными в Уфу. Награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».

С 1941 по 1971 год — артист балета Башкирского театра оперы и балета (Уфа), в 1940—1950-е годы его партнёршей была Майя Тагирова, в 1959—1962 годах - и. о. главного балетмейстера театра.

Гастролировал по СССР. Участник Декады башкирской литературы и искусства в Москве (1955). Награждён орденом Трудового Красного Знамени (8 июня 1955).

С 1970 по 2000 годы — руководитель детской балетной студии при Дворце культуры и техники при Уфимском заводе эластомерных материалов и конструкций.

Умер 23 января 2001 года, похоронен в Уфе.

Память 
В январе 2010 года в Башкирского театра оперы и балета состоялся балетный спектакль «Журавлиная песнь»", посвященный 85-летию со дня рождения Фарита Юсупова.

Ссылки 
 Юсупов Фарит Сабирович // Балетная Энциклопедия, Советская Энциклопедия, 1981
 Н. А. Жиленко — Юсупов Фарит Сабирович // Башкирская энциклопедия — Уфа: ГАУН «Башкирская энциклопедия», 2015—2019
 Юсупов Фарит Сабирович // П.С. Коровин - Орская биографическая энциклопедия, Оренбург: ОАО «ИПК «Южный Урал», 2005. - 336 с.
 Н. А. Жиленко — Незабываемые имена
 Владимир Романов — Один из основоположников башкирской балетной школы (К 90-летию со дня рождения артиста балета Фарита Юсупова) // ИА «Башинформ», 24 января 2015
 Дар исчезающих мгновений // Журнал «Рампа»

Выпускники Ленинградского хореографического училища
Артисты балета Башкирского театра оперы и балета
Балетмейстеры Башкирского театра оперы и балета
Артисты балета по алфавиту
Артисты балета СССР